Crkvine – wieś w Czarnogórze, w gminie Kolašin
 Crkvine – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Mladenovac
 Crkvine – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin